Charbielin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Charbielin (Przemęt) in der Woiwodschaft Großpolen
 Charbielin (Włoszakowice) in der Woiwodschaft Großpolen
 Charbielin (Głuchołazy) in der Woiwodschaft Oppeln